| Cloak and Dagger (en français : Cape et poignard) est le titre d'un film de Fritz Lang sorti en 1946, avec Gary Cooper et Lilli Palmer ;
Cloak & Dagger, ou La Cape et l'Épée en version française, sont des personnages de Marvel Comics apparus pour la première fois aux États-Unis dans le numéro 64 de Spectacular Spider-Man ;
Cloak & Dagger est un film de Richard Franklin, sorti en 1984 ; 
Cloak & Dagger est une série télévisée adaptée des personnages de Marvel Comics et diffusée en 2018 sur Freeform.